Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os US Open (tenisz) női páros mérkőzéseit.

A címvédő a Martina Hingis−Szánija Mirza páros volt, akik azonban ezúttal nem együtt indultak. Hingis az amerikai Coco Vandeweghe, Mirza a cseh Barbora Strýcová párjaként játszott.

A magyar Babos Tímea a kazah Jaroszlava Svedovával párban a 3. kiemeltként indulhatott, de a nyolcaddöntőben kiestek, miután vereséget szenvedtek az amerikai Muhammad–Townsend párostól.

A győzelmet az amerikai Bethanie Mattek-Sands és a cseh Lucie Šafářová párosa nyerte, miután a döntőben 2–6, 7–6(5), 6–4 arányban legyőzték a francia Caroline Garcia–Kristina Mladenovic párost.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla

N2